Karanos, (altgriech. Κάρανος = Oberhaupt, lat. Caranus) war ein griechischer, männlicher Vorname, der hauptsächlich in Makedonien gebräuchlich war.

Bekannte Namensträger 
 Karanos, erster König von Makedonien
 Karanos, Sohn von Philipp II. und Halbbruder von Alexander dem Großen
 Karanos (General), General von Alexander dem Großen

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname